6. arméfördelningen eller VI. arméfördelningen är ett namn på en arméfördelning och kan avse:

VI. arméfördelningen (1893–1927)
6. arméfördelningen (1994–2000)